60-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 13 по 20 сентября 1981 года в Лилле (Франция). В нём приняли участие 149 спортсменов из 25 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 55-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1981
Спорт во Франции в 1981 году
Международные спортивные соревнования в Лилле
Чемпионаты Европы в 1981 году
Сентябрь 1981 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике во Франции
Чемпионаты Европы во Франции
1981 год в тяжёлой атлетике